Вепр — дикий кабан, тварина роду свинячих.
 Вепр —  українська штурмова гвинтівка. 
 Вепр (автомобіль Високо-Ефективної ПРохідності) — український експериментальний автомобіль.
 Вепр — річка в Польщі.
 Вепр — срібна монета НБУ.